Europeiska lagmästerskapen i friidrott 2010 var det andra mästerskapet i europeiska lagmästerskapen i friidrott och avgjordes den 19–20 juni 2010.

Superligan 
Superligan avgjordes på Fana Stadion i Bergen, Norge.

Förstaligan 
Förstaligan avgjordes på Ferenc Puskás-stadion i Budapest, Ungern.

Andraligan 
Andraligan avgjordes i Belgrad, Serbien.

Tredjeligan 
Tredjeligan avgjordes i Il-Marsa, Malta

* Kombinationslag från ,  och .

Friidrottstävlingar
2010 i Norge
2010 i Ungern
2010 i Serbien
2010 i Malta
Internationella sportevenemang i Norge
Sportevenemang i Ungern
Sportevenemang i Serbien
Sportevenemang på Malta
Friidrottsåret 2010